Пара́метр (від  — відмірюю, розмірюю; , , ) — величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

У техніці 
Технічний параметр — характеристика окремої властивості об'єкта або процесу, яка допускає кількісну оцінку.

У математиці 
Параметр у математиці — величина, числові значення якої дають можливість виділити певний елемент з множини елементів того ж роду. Наприклад, у рівнянні параболи у = ax² + bx + c величини a, b і c є параметрами, певні значення яких (а = а1, b = b1, с = с1) виділяють одну параболу з множини всіх парабол, заданих цим рівнянням.

Параметром називають також допоміжну змінну величину, яку запроваджують для параметричного представлення функцій. Так, у випадку залежності х²/4 + у²/9 = 1 маємо параметричне представлення х = 2 cos t, у = 3 sin t (0 ≤ t ≤ 2π) — параметричне рівняння еліпса.

У програмуванні 
Параметр у програмуванні — змінна, значення якої встановлюється при виклику функції і передається у функцію для використання в обчисленнях.

У термодинаміці 
Параметри стану системи — фізичні величини, що характеризують стан термодинамічної системи: температура, тиск, концентрація компонентів тощо.

У хімії 
 параметр G

Див. також 
 Параметр (у гірництві)
 Параметр порядку
 Параметр Гінзбурга-Ландау
 Тіссеранів параметр

Примітки

Література

Посилання  
 
 «Параметр» в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 6, С. 66.
 «Параметри стану» в УРЕ
 «Параметр» (у техніці) в УРЕ
 «Параметр» (у математиці) в УРЕ